Collegio elettorale di Montecchio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Montecchio – collegio elettorale del Regno d'Italia